Zegveld bezeichnet:
Die niederländische Juristin Liesbeth Zegveld
Einen Ortsteil der utrechtschen Gemeinde Woerden